Roberta est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Roberta est la forme étrangère correspondant au prénom féminin français Roberte, diminutif de Robert, notamment utilisée en italien.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour les pages commençant par Roberta.

Cinéma 
 Roberta est un film américain réalisé par William A. Seiter en 1935.
 Roberta est un film philippin réalisé par Olive La Torre en 1951.
 Roberta est un court-métrage argentin réalisé par Rodrigo Fürth en 1998.
 Roberta est un film américain réalisé par Eric Mandelbaum en 1999.

Télévision 
 Roberta est un téléfilm américain réalisé en 1969.
 Roberta est un feuilleton télévisé roumain réalisé par Valentin Hotea en 2000.

Musique 
 Roberta est une comédie musicale américaine créée par Jerome Kern et Otto Harbach en 1933.

Toponyme 
 Roberta, est une ville de Géorgie (États-Unis).

Notes et références 

hu:Roberta
pl:Roberta
sl:Roberta

Homonymie de prénom
Homonymie de titre